Wiktor Kuzniecow (ur. 1933) – radziecki żużlowiec.
 Wiktor Kuzniecow (żużlowiec ur. 1949) – radziecki żużlowiec.
 Wiktor Kuzniecow (piłkarz ur. 1949) – ukraiński piłkarz i trener.
 Wiktor Kuznecow (ur. 1961) – ukraiński piłkarz i trener.
 Wiktor Kuzniecow (ur. 1986) – ukraiński lekkoatleta.
 Wiktor Kuzniecow – radziecki konstruktor .